Девин Рене Де Васкес (, род. 25 июня 1963 года) — американская модель и актриса. В июне 1985 года была выбрана Playboy Playmate of the Month. Её отец был родом из Мадрида, Испания, а мать — из Ирландии.

25 сентября 2009 года вышла замуж за Рона Мосса.

Де Васкес также успешно работает и в рекламном бизнесе. Она снялась более чем в ста рекламных роликов и является автором книги «The Naked Truth About A Pinup Model».

Чтобы помочь пострадавшим от урагана «Катрина» жителям Нового Орлеана, Девин Рене Де Васкес специально придумала новую приправу — «Devin’s Kickass Cajun Seasoning» и раскрутила её через свой рекламный бизнес.

Фильмография 
 2001: A Passion (ТВ)
 2000: Гражданин Токси: Токсичный мститель 4 (Citizen Toxie: The Toxic Avenger IV) — Glamorous Gyno-American
 1997: За решеткой (видео) (Busted) — Casey
 1996: Горячий побег (Hot Ticket) — Sarah
 1996: Тяжелые времена (Hard Time) — Linda
 1994: Гениальная маска (A Brilliant Disguise) — Gianna
 1994: Пропавшие миллионы (A Low Down Dirty Shame) — Mendoza’s girl
 1990: Пушки (Guns) — Cash
 1989: Общество (Society) — Clarissa Carlyn
 1987: Любовь нельзя купить (Can’t Buy Me Love) — Iris
 1987: Дом 2: Проклятая обитель (House II: The Second Story) — Virgin
 1987—1997: Женаты… с детьми (сериал) (Married with Children) — Vicky

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 DevRonn Enterprises
 

Киноактрисы США